Шварценборн може бити:

 Шварценборн (Книл), град у округу Швалм-Едер, у њемачкој покрајини Хесен.
 Шварценборн (Ајфел), општина у округу Бернкастел-Витлих, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.